Завршје може да се односи на:

 Завршје (Лопаре), насеље у општини Лопаре, Република Српска, БиХ
 Завршје (Горажде), насеље у општини Горажде, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Завршје (Брестовац), насеље у општини Брестовац, раније у општини Славонска Пожега, Славонија, Република Хрватска
 Завршје (Брод Моравице), насеље у општини Брод Моравице, Горски котар, Република Хрватска
 Завршје (Сибињ), насеље у општини Сибињ, Славонија, Република Хрватска